Ludwik Grohman (1826–1889) – łódzki fabrykant, syn Traugotta Grohmanna
 Henryk Grohman (1862–1939) – łódzki fabrykant, dziedzic imperium Ludwika Grohmana, syn Ludwika
 Leon Grohman (1879–1937) – syn Ludwika, łódzki fabrykant,
 Jerzy Grohman (1922–2017) – polski ekonomista i polityk, laureat Nagrody Kisiela w 1991 roku, syn Leona

Zobacz też 
Grohmann

en:Grohman